Thomaston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Thomaston (Alabama)
 Thomaston (Connecticut)
 Thomaston (Georgia)
 Thomaston (Indiana)
 Thomaston (Maine)
 Thomaston (Michigan)
 Thomaston (New York)
 Thomaston (Texas)